

Persone 
 JES – cantante statunitense

Altro 
 Junulara Esperanto-Semajno ("Esperanto Youth Week") – incontro annuale di giovani esperantisti 
 Java Enterprise System – componente di Sun Java System